Le Trophée Hamilton Spectator est un trophée remis dans la Ligue de hockey de l'Ontario, ligue de hockey sur glace junior. Il récompense chaque année la meilleure franchise à l'issue de la saison régulière.

Chaque vainqueur de division se voit remettre un trophée : 
 Trophée Holody — division 
 Trophée Bumbacco — division Ouest
 Trophée Leyden — division Est anciennement connue sous le nom de division Leyden
 Trophée Emms — division Centrale anciennement connue sous le nom de division Emms

Le trophée porte le nom du journal , journal d'Hamilton en Ontario.

Palmarès

Association de hockey de l'Ontario

Ligue de hockey de l'Ontario

Notes et références

Bibliographie 

Hamilton